Бе́лая — топоним и фамилия:

Реки

Европа 
 Белая (приток Камы) — в Башкортостане.

 Белая (верхний приток Айдара) — в Воронежской и Луганской областях.
 Белая (нижний приток Айдара) — в Луганской области.
 Белая (река, впадает в Имандру) — в Мурманской области.
 Белая (приток Волманги) — в Кировской области.
 Белая (приток Волчьей) — в Ленинградской области.
 Белая (приток Вятки) — в Удмуртии и Кировской области.
 Белая (приток Говорухи) — в Пермском крае.
 Белая (приток Долгой) — в Кировской области.
 Белая (приток Индиги) — в Ненецком АО.
 Белая (приток Ирдома) — в Костромской области.
 Белая (приток Каслей-Кадады) — в Пензенской области.
 Белая (приток Кеми, впадающей в Белое море) — в Карелии.
 Белая (приток Кутамыша) — в Пермском крае.
 Белая (приток Луптюга) — в Костромской области.
 Белая (приток Лугани) — в Луганской области.
 Белая (приток Мелечи) — в Тверской области.
 Белая (приток Мсты) — в Новгородской области.
 Белая (приток Обвы) — в Пермском крае.
 Белая (приток Обши) — в Тверской области, приток реки Обши.
 Белая (приток Оредежа) — в Ленинградской области.
 Белая (приток Пижмы) — в Республике Коми.
 Белая (приток Раты) — в Львовской области Украины.
 Белая (приток Рузы) — в Московской области.
 Белая (приток Рядани) — в Ленинградской области.
 Белая (приток Цны) — в Тверской области.
 Белая (приток Чёрной) — в Нижегородской области, приток Чёрной.
 Белая (приток Чёрной Холуницы) — в Кировской области.
 Белая (приток Юмы) — в Кировской области.

Кавказ 
 Белая — приток реки Дебеда.
 Белая — на Северном Кавказе, приток Кубани.

Сибирь 
 Белая — в Свердловской области, приток Нейвы.
 Белая — в Кемеровской области, приток Большого Бачата.
 Белая — в Томской области, приток Герасимовой.
 Белая — в Томской области.
 Белая — в Иркутской области.
 Белая — в Красноярском крае.
 Белая — в Красноярском крае.
 Белая — в Красноярском крае, приток Кети.
 Белая — в Красноярском крае, приток Большого Улуя.
 Белая — в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Белая — в Алтайском крае, приток Чарыша.
 Белая — в Алтайском крае, приток Большой Речки.
 Белая — в Алтайском крае, приток Тулаты.
 Белая — в Алтайском крае.
 Белая — в Республике Алтай, приток Ярлыамры.

Дальний Восток 
 Белая — приток Пенжины.

 Белая — в Амурской области.
 Белая — на Чукотке.
 Белая — в Амурской области.
 Белая — на Камчатке.
 Белая — на Камчатке.
 Белая — на Камчатке.
 Белая — приток Прямой.
 Белая — на Камчатке.
 Белая — в Приморском крае.
 Белая — в Сахалинской области.
 Белая — в Сахалинской области.

Населённые пункты

Белоруссия 
Брестская область
 Белая — деревня в Дрогичинском районе.
 Белая — деревня в Каменецком районе.

Витебская область
 Белая — деревня в Браславском районе.

Гродненская область
 Белая — деревня в Кореличском районе.
 Белая — деревня в Сморгонском районе.

Могилёвская область
 Белая — деревня в Могилёвской области, Черневский сельсовет Дрибинского района.

Россия 
Архангельская область
 Белая — деревня в Каргопольском районе.

Вологодская область
 Белая — село в Великоустюгском районе.

Иркутская область
 Белая — станция ВСЖД в посёлке Тайтурка в Усольском районе.

Калужская область
 Белая — деревня в составе города Калуга.
 Белая — деревня в Куйбышевском районе.
 Белая — деревня в Перемышльском районе.

Кировская область
 Белая — деревня в Подосиновском районе.
 Белая — село в Фалёнском районе.

Костромская область
 Белая — деревня в Пыщугском районе.

Курская область
 Белая — слобода в Беловском районе.

Ленинградская область
 Белая — деревня в Бокситогорском районе.
 Белая — деревня в Киришском районе.

Московская область
 Белая — деревня в Богородском городском округе.

Нижегородская область
 Белая — деревня в Дальнеконстантиновском районе.
 Белая — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область
 Белая — деревня в Батецком районе.

Псковская область
 Белая — деревня в Дновском районе.

Тверская область
 Белая — хутор в Молоковском муниципальном округе.
 Белая — средневековое название города и крепости Белый.

Украина 
Винницкая область
 Белая — село в Винницком районе.
 Белая — село в Могилёв-Подольском районе.

Тернопольская область
 Белая — село в Тернопольском районе.
 Белая — село в Чортковском районе.

Хмельницкая область
 Белая — село в Каменец-Подольском районе.

Черновицкая область
 Белая — село в Черновицком районе.

Другие топонимы в России 
 Белая — авиабаза в Иркутской области.
 Белая — гора в Апшеронском районе Краснодарского края к югу от посёлка Нефтегорск (Северный Кавказ, Пастбищный хребет).

Фамилия 
 
 Белая, Валерия Викторовна (род. 1998) — белорусская футболистка.
 Белая, Галина Андреевна (1931—2004) — российский критик, литературовед.
 Белая, Зоя Александровна (1924—1992) — артистка Московского театра оперетты. Заслуженная артистка РСФСР.
 Белая, Мария Стефановна (1912—1991) — Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза.

См. также 
 Среднебелая — село в Амурской области.
 Среднебелая — станция ЗабЖД.
 Белое
 Белые
 Белый
 Беленькая
 Белая Река